Project Zero: Maiden of Black Water (также известная как Fatal Frame 5 в Америке и 零 濡鴉ノ巫女 в Японии) — компьютерная игра в жанре survival-horror, вышедшая на приставке Wii U в 2015 и в 2021 на Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, PlayStation 4, Playstation 5. Игра разработана Tecmo, Nintendo и издана Nintendo.

В честь двадцатилетия серии, игру перевыпустили 28 октября 2021 года.

Сюжет 
Сюжет и история игры происходит на вымышленной горе Хиками, печально-известная множественными самоубийствами и древними ритуалами происходившие на её территории в прошлом. Действия игры происходят в 2006 году.«Гора Хиками издавна считалась священной, вокруг неё даже сформировалась целая религия. Вода почиталась как воплощение божественных сил, сформировалось верование о круге жизни: люди рождаются из воды и в неё же в конце концов возвращаются. Верующие, чья жизнь подходит к концу, отправляются на гору, дабы омыться в её водах, ведь только её прикосновение позволит им покинуть этот мир „правильно“.

До недавнего времени сохранилось множество странных местных традиций и оккультных церемоний. За многие годы на горе пропало огромное количество людей и произошло множество трагических событий.

Сюжет повествует о путешествии Юри Кодзукаты, Рэна Ходзё и Миу Хинасаки по населенным призраками склонам горы Хиками, где самый обычный закат может приоткрыть завесу между мирами. Жизни трех героев окажутся неразрывно связаны с прошлым и настоящим других путешественников…»

-Описание с официального русского сайта

Персонажи 
 Кодзуката Юри (, яп. 不来方 夕莉. Сейю: Риса Танэда) — 19-летняя девушка, потерявшая родителей в дорожной автокатастрофе. После инцидента получила возможность видеть духов и их прошлое. Несмотря на приемы у доктора, видения вернулись. Однажды отправилась на гору Хиками чтобы спрыгнуть со скалы, но была остановлена Хисокой Куросавой. После этого между ними образовалась крепкая связь, и Юри даже стала жить в антикварном магазине Хисоки.
 «Стоя у пропасти я думала… стоит ли мне делать последний шаг.»

 Хинасаки Миу (, яп. 雛咲 深羽. Сейю: Маая Утида) — 17-летняя девушка. Дочь Мику Хинасаки, главной героини первой и третий части серии. В возрасте трех лет её мать бесследно исчезла. Она никогда не знала что такое родительская любовь, поэтому выросла «пустой» и хладнокровной. 14 лет спустя, обратилась к Хисоке за помощью в поисках её матери.

 «Долгое время….. я ненавидела тебя…. но кажется сейчас, я поняла…»  — Мию обращается к Мику

 Ходзё Рэн (, яп. 放生 蓮. Сейю: Тацухиса Судзуки) — 23-летний автор фольклорных рассказов. Стал интересоваться историей горы Хиками чтобы написать новый рассказ.

Неиграбельные персонажи 
 Куросава Хисока (, яп. 黒澤 密花. Сейю: Ацуко Танака) — 23-летняя девушка. Владелица одноимённого антикварного магазина. Будучи Кагеми (предсказательницей будущего) стала популярна среди местных школьниц. Не раз помогала Рэну. Однажды, женщина по-имени Кёко Наруми обратилась к ней за помощью в поисках пропавшей родственницы Акари Наруми. Хисока отыскала её, однако уже было слишком поздно, Акари спрыгнула со скалы. После этого инцидента, психика Хисоки пошатнулась и её стало терзать чувство вины.
«Тебе может показаться что у тебя никого нет… Но это не так. Ты не одна.»  — Хисока обращатеся к Юри

 Кагамия Руи(, яп. 鏡宮 累. Сейю: Маая Сакамото) — 17-летняя девушка. Работает ассистенткой Рэна. За долгое время работы с ним считает его своей семьей.
«Со временем он привыкнет ко мне настолько, что я стану невидимой… как вода… стану прозрачной.»

 Сирагику (, яп. 白菊. Сейю: Нацуми Такамори) — 7-летняя девочка, очень похожа на куклу, может читать мысли людей.
«Я особая жертва….Я никогда не смогу умереть…» — Сирагику молодому Доктору Асо.

Механика 
Так же как и в других частях игры, игроку предстоит уничтожать призраков с помощью загадочной камеры Обскура.

Запечатленные призраки хранятся в «призрачном листе»

В новой части добавили возможность увидеть кат-сцену как погиб определённый персонаж, до того как стать призраком.

Добавили «Black Water Meter», степень промокания персонажа. Чем показатель выше, тем сильнее урон призрака.

В ремастере 2021 года в игре появится фоторежим.

В игре присутствуют восемь концовок, четыре из которых Рэна, две Юри и две Миу.

Движок и захват движений были взяты у Dead Or Alive 5.

Оценки

Примечания

Ссылки 
 Сайт Ремастера 2021 года
 Сайт оригинальной игры 2015 года
 Европейский сайт игры
 
 
 
 

Survival horror
Игры для Wii U
Компьютерные игры 2015 года